9-й выпуск Тура Германии — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Германии. Гонка проводилась с 20 по 25 августа 1947 года в британской зоне оккупации. Победу одержал немецкий велогонщик Эрих Бауц.

Лидер гонки отмечался не жёлтой майкой, которая бала учреждена на последнем выпуске гонки, состоявшемся перед войной в 1939 году, а зелёной повязкой. После завершения гонки Эрих Бауц был награждён зелёной перевязью, символизирующей реку Рейн.

Маршрут 
Гонка состояла из 6 этапов в форме критериумов со средней протяженностью около 65 километров.

Итоговое положение

Ссылки 
Тур Германии 1947 на FirstCycling

1947 год в велоспорте
Спорт в Германии в 1947 году
Август 1947 года